Crainquebille (novelle), een novelle uit 1901 van Anatole France
Crainquebille (1922), een film van Jacques Feyder
Crainquebille (1933), een film van Jacques de Baroncelli
Crainquebille (1954), een film van Ralph Habib